The Globe Sessions — третий студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 1998 году. В 1999 году диск получил две премии Грэмми: Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом и Best Engineered Album, Non Classical, плюс номинации на За лучший альбом года и За лучшее женское вокальное поп-исполнение. The Globe Sessions достиг второго места в британском хит-параде UK Album Chart и позиции № 5 в американском чарте Billboard 200. Продажи в США к январю 2008 года превысили 2 млн копий.

Список композиций

Награды

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="5"|1999 ||rowspan="2"| The Globe Sessions || Премия «Грэмми» за лучший альбом года || 
|-
|Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом || 
|-
|«My Favorite Mistake» || Best Female Pop Vocal Performance || 
|-
|Шерил Кроу || Producer of the Year, Non-Classical || 
|-
| Andy Wallace, Tchad Blake & Trina Shoemaker (звукоинженеры) ||  Best Engineered Album, Non Classical || 
|-

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Jeff Trott — гитара
 Mitchell Froom — гармонь, клавишные
 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы Шерил Кроу